Točionik est un toponyme qui peut désigner :
Točionik, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;
Točionik, un village de Croatie situé dans la municipalité de Dubrovačko primorje, comitat de Dubrovnik-Neretva.